Saliha : nom de scène de Salouha Ben Ibrahim Ben Abdelhafidh (1914-1958), chanteuse tunisienne
 Saliha : nom de scène de Saliha Saïdani (1970-) , rappeuse française